Lupi (Camarines Sur), een gemeente in de Filipijnse gemeente Camarines Sur;
Didier Lupi Second, een Frans componist (16e eeuw);
Johannes Lupi, een componist uit de Nederlanden (16e eeuw).
De tweede naamval van Lupus, het Latijnse woord voor Wolf. Onder andere gebruikt voor sterren in het sterrenbeeld Wolf, zoals GQ Lupi.